Howard Motor Works bezeichnet die folgenden Unternehmen:

 Howard Motor Works (England), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Howard Motor Works (USA), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller